Diaulos () steht für:

 Diaulos (Mythologie), in der griechischen Mythologie der erste Mensch
 Diaulos (Sport), ein Laufsport in der Antike
 Diaulos (Einheit), eine antike Maßeinheit
 Doppelblasinstrument in der Antike, siehe Aulos